Stropnická může být:
 příjmení
 přechýlená forma příjmení Stropnický 

 ulice
 Stropnická (České Budějovice)
 Stropnická (Praha)
 Stropnická (Římov) 

Další významy:
 pahorkatina
 Stropnická pahorkatina